Кратип (Kratippos; на гръцки: Κράτιππος) е името на:

 Кратип от Атина — древногръцки историк през 4 век пр.н.е.
 Кратип от Пергамон — древногръцки философ през 1 век пр.н.е.